65 Cibele — asteroide
Cerodrillia cybele — tipo de molusco
Cybele (cantora) — cantora brasileira

Desambiguações de antropônimos